Чемпиона́т КОНКАКАФ среди молодёжных команд () — турнир для команд не старше 20 лет, проводимый под эгидой КОНКАКАФ. Проводится каждые два года. Первый турнир состоялся в 1962 году в Панаме, победителем стала команда Мексики. Она же является самой титулованной сборной в истории турнира.

В период с 1998 по 2007 год отдельный чемпионат не проводился, команды участвовали только в отборочном турнире к молодёжному Чемпионату мира, победитель не определялся.

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты турнира на www.rsssf.com